Carlos Izquierdo puede referirse a:
 Carlos Izquierdo, político chileno.
 Carlos Izquierdo, luchador colombiano.
 Carlos Izquierdo, político español.